Satana (Satanas) – film del 1916 diretto da Louis Feuillade
 Satana (Satanas) – film del 1920 diretto da Friedrich Wilhelm Murnau
Satanás – film del 2007 diretto da Andrés Baiz
Satanas – gang statunitense
Satanas – genere di insetti